Borde ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Borde (1940–2019), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 François Borde (1899–1987), französischer Rugbyspieler
 Inge Borde-Klein (1917–2006), deutsche Puppenspielerin
 Josef Borde (1904–1978), Schweizer Alpinist und Erfinder
 Karl Borde (1929–2020), deutscher Landwirt und Fachbuchautor
 Marie Brulart de La Borde († 1763), Première dame d’honneur der Königin Maria Leszczyńska
 Percival Borde (1923–1979), US-amerikanischer Tänzer, Choreograph und Tanzpädagoge
 Raymond Borde (1920–2004), französischer Filmkritiker und Mitbegründer der Cinémathèque de Toulouse
 Theda Borde (* 1957), deutsche Politologin, Hochschullehrerin für Sozialmedizin

Siehe auch:
 Bord
 Bordes
 Bourde
 Burde
 Laborde (Begriffsklärung)
 LaBorde